У сезоні 1914/1915, останньому сезоні Футбольної ліги перед Першою світовою війною, чемпіонство здобув Евертон. В цьому сезоні Арсенал змінив назву в зв'язку з переїздом у інший район міста.

В наступні, воєнні, роки чемпіонати Футбольної ліги не проводилися, а відновилися лише в 1919.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

В офіційній турнірній таблиці Бірмінгем спочатку стояв п'ятим, а Арсенал шостим. У 1975 в розрахунках середньої результативності знайшли помилку і таблиця була виправлена.

Результати

Виноски

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія